Deux navires de la marine austro-hongroise ont porté le nom de SMS Tegetthoff, d'après l'amiral Wilhelm von Tegetthoff :
 le , le dernier cuirassé à coque en fer construit pour la marine austro-hongroise en service de 1881 à 1920. Il est renommé SMS Mars en 1912 ;
 le , un cuirassé Dreadnought, navire de tête de la classe du même nom, qui participe à la Première Guerre mondiale.

Un navire océanographique :
 Tegetthoff, navire de l'expédition austro-hongroise au pôle Nord (1872-1874).

Tegetthoff